SMS „Nautilus” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez 2 okręty Kaiserliche Marine:
 SMS „Nautilus” – kanonierka typu Albatross z lat 70. XIX wieku
 SMS „Nautilus” – krążownik minowy typu Nautilus z początku XX wieku i okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy okrętów niemieckich